Mainwaring ist ein Familienname anglonormannischen Ursprungs. Es handelt sich um einen Herkunftsnamen, der seinen Träger als aus dem Dorf Le Mesnil Warin („Warins Gut“, heute zu Saint-Paër im Département Seine-Maritime, Region Normandie) stammend kennzeichnet. Die bis heute in Großbritannien überwiegend gebräuchliche Aussprache ist [], in den USA ist die aufgrund der Schreibung naheliegende Aussprache [] verbreitet.

Namensträger 
 Chris Mainwaring (1965–2007), Australian-Football-Spieler, Sportjournalist und Fernsehmoderator
 Daniel Mainwaring (1902–1977), amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 George Boulton Mainwaring (ca. 1773–?), britischer Politiker
 Henry Mainwaring (ca. 1586–1653), englischer Pirat, Rechtsanwalt, Schriftsteller und Diplomat
 John Mainwaring (1724–1807), englischer Theologe, erster Biograph Georg Friedrich Händels
 Philip Mainwaring Broadmead (1893–1977), britischer Diplomat
 Ranulph Mainwaring, Justice of Chester unter König Richard I. (1189–1199)

In der britischen Sitcom Dad's Army und den nach ihr entstandenen Bühnen-, Film- und Rundfunkadaptationen ist Captain George Mainwaring als Kommandant der Home-Guard-Einheit des fiktiven südenglischen Städtchens Walmington-on-Sea eine der Hauptfiguren.

Siehe auch:
 Mannering

Familienname
Herkunftsname